R4 oder R 4 steht für:

 Ravon R4, usbekischer Kleinwagen
 Renault 4, französischer Kleinwagen
 Audi 200 quattro Trans-Am (intern R4), deutscher Rennwagen
 BMW R 4, ein zwischen 1932 und 1937 von BMW hergestelltes Motorrad
 Reihenvierzylinder, eine Motorbauart, bei der vier Zylinder in Reihe angeordnet sind, siehe Reihenmotor
 Rychlostní silnice 4, eine tschechische Schnellstraße
 Colin McRae R4, ein vom schottischen Rallyefahrer Colin McRae entwickeltes Rallyefahrzeug
 DVD-Regionalcode 4
 R4 (Belgien), eine belgische Autobahn
 R4 (Slowakei), eine slowakische Schnellstraße
 R4 (Reichsstraße 4), die spätere Bundesstraße 4
 den hessischen Fernradweg R4
 die Kleinbild-Spiegelreflexkamera Leica R4
 das Kunstprojekt R4 (Kunstprojekt) auf der Seine-Insel Île Seguin in Paris

R-4 steht für:

 Autopista Radial 4, eine Autobahn in Spanien
 Bisnowat R-4, eine sowjetische Luft-Luft-Rakete
 Caudron R-4, ein französisches Militärflugzeug im Ersten Weltkrieg
 Sikorsky R-4, einen US-amerikanischen Hubschrauber

Siehe auch:
 RIV

R4